Dihidroksiflavanon se može odnositi na:

 Likviritigenin (4',7-dihidroksiflavanon)
 Pinocembrin (5,7-dihidroksiflavanon)